Гороскачи има више значења:

 Гороскачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гороскачи (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику